Kölner Hof bezeichnet

 das ehemalige, 1889 gegründete Hotel Kölner Hof in Frankfurt am Main
 das Gebäude des ehemaligen Hotels Kölner Hof in Königswinter
 den kurfürstlichen Kölner Hof in Köln, der auch das erste Wallraf’sche Museum beherbergte
 das ehemalige Hotel Kölner Hof in Köln